Commedia dell'arte peut désigner : 

 Commedia dell'arte : un genre de théâtre populaire italien né au XVIe siècle
 Commedia dell'arte : un album de John Zorn sorti en 2016
 Commedia dell'arte : un téléfilm français réalisé en 1986 par Dominique Delouche